Le nom Okaya peut faire référence à :
 , une municipalité ayant le statut de ville (市, shi) dans la préfecture de Nagano, au Japon ;
 Okaya & Co., Ltd., une entreprise japonaise du marché immobilier, spécialisée en gestion immobilière ;
 Okaya Kōgaku Kikai, un fabricant japonais d'appareils photographiques compacts et télémétriques 35 mm et de jumelles ;
 Okaya, un illustrateur japonais travaillant pour Alphapolis pour l'illustration de romans, dont Isekai ni tobasareta ossan wa doko e iku?